Особи:
Кархут Василь Володимирович (1 липня 1905 — 9 жовтня 1980 р.) — лікар-алопат, лікар-фітотерапевт, письменник. 
 Кархут Спиридон Васильович (30 вересня 1869 — †17 березня 1931, Львів ) — священик УГКЦ , мовознавець 

Інше:

 Кархут (Порі)